КД-МВ — советский капсюль-детонатор накольного действия для использования в механических взрывателях с накольными устройствами. Состоит из металлической гильзы и чашечки, снаряженных накольным составом, азидом свинца и тэном. Место стыка чашечки с гильзой загерметизировано шеллачным лаковым покрытием; центральная часть чашечки, заполненная азидом свинца, имеет зауженность. 

КД-МВ относится к капсюлям-детонаторам военного назначения; применяется во взрывателях некоторых противотанковых мин (например ТМ-57).

Техническая спецификация 
Сводная таблица основных технических параметров:

Примечания 

Капсюли-детонаторы